Ez a lista az Haláli zsaruk című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza.

Epizódok

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái